Ю́рий Петро́вич Саве́льев (6 декабря 1937, Владимир) — советский и российский учёный-ракетостроитель, российский политический деятель.

Ректор Военмеха (1987—2002),  (1976),  (1978).

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга (2002—2003). Депутат Государственной думы РФ (2003—2007).

Биография 
Родился в семье военного. В 1938 году, после того, как отец был репрессирован, семья переехала в Ленинград. Пережил самую тяжёлую блокадную зиму 1941/42 года и был эвакуирован по Дороге жизни.

Научная деятельность 
Окончил ракетный факультет Ленинградского военно-механического института (1961), инженер-механик. По распределению был направлен в ОКБ-1 (Калининград Московской области), которым руководил С. П. Королёв.

В 1963 году вернулся в Ленинградский военно-механический институт, где поступил в аспирантуру. Работал инженером, преподавателем, проректором, в 1987—2002 — ректор (избран на собрании трудового коллектива; ушёл с поста в связи с избранием депутатом). Заведующий кафедрой ракетостроения (А1).

Специалист в области ракетостроения, внешней баллистики и физической плазмогазодинамики. Руководил и участвовал в разработке и испытаниях боеприпасов и стендов для измерения параметров в ствольных системах оружия. Автор нескольких сотен научных трудов, ряда учебников и изобретений.

Деятельность в мэрии Санкт-Петербурга 
В 1991—1993 годах — председатель Комитета по управлению зоной свободного предпринимательства мэрии Санкт-Петербурга (на общественных началах). В связи с экономическими реформами в России конца 1991 — начала 1992 годов концепция зон свободного предпринимательства в Санкт-Петербурге потеряла актуальность, поэтому заметного влияния на экономику города Комитет не оказал.

Продвигал идею технологического прорыва через создание научно-технических парков. В 1993 году было создано АОЗТ «Балтийский международный научно-технологический парк», президентом которого стал Савельев. Однако деятельность этой компании, которая получила 6,3 га земли и комплекс зданий площадью в 50 тыс. м², ограничилась сдачей недвижимости в аренду.

Именно с этого времени, как утверждает сам Савельев, он знает многих нынешних руководителей России, включая В. В. Путина; а А. Л. Кудрин в 1991 году некоторое время был заместителем Савельева.

Скандалы в Военмехе 
В 1981—1985 годах Савельев, тогда ещё проректор, был одним из главных фигурантов дела о получении взяток за поступление в ВУЗы, провёл полторы недели в «Крестах», но (по утверждению журналиста Андрея Константинова) в отношении него дело было развалено по указанию из обкома КПСС.

Финансовые проверки Военмеха в постсоветский период неоднократно выявляли серьёзные нарушения. В 1993 и 1998 годах Савельев получал и предупреждение о неполном служебном соответствии (а в 1998 году тогдашний начальник УФСПН по Санкт-Петербургу Георгий Полтавченко намекал на грозящий Савельеву срок).

В 1999 году, сразу после начала военной операции НАТО против Югославии Савельев уволил 4 преподавателей из США, работавших в университете по контракту (вскоре они были восстановлены на работе). Как сообщила газета «Известия», «по неофициальным данным из руководства БГТУ» это стало продолжением конфликта с властями США, включившими Военмех в список 10 российских вузов и предприятий, против которых были введены санкции в связи с обвинениями в сотрудничестве с Ираном в области ядерных и ракетных технологий. Тогда же Савельев подписал приказ о введении стипендий имени Слободана Милошевича.

В ответ США ввели санкции персонально против Савельева. Вскоре со стороны российских властей последовал запрет на обучение студентов из Ирана, а Савельев на некоторое время был отстранён от обязанностей ректора. Став депутатом Государственной думы РФ, Савельев возглавил парламентскую комиссию по взаимоотношениям с Ираном.

Политическая деятельность 
Инициатор (1998) создания межрегионального общественного политического движения «Конгресс работников науки, техники, образования, здравоохранения и культуры», ставшего коллективным членом Движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» (ДПА).

Баллотировался в Государственную думу РФ:
 1999 — по округу от блока (№ 3 списка) «Движение в поддержку армии»; проиграл Ю. Рыбакову, набрав 12,81 % голосов; блок набрал 0,58 % голосов;
 2000 — на довыборах по округу как независимый кандидат; занял первое место (36,79 % голосов), но выборы были признаны несостоявшимися из-за явки менее четверти избирателей (18,71 %).
 2001 — на довыборах по округу как независимый кандидат; занял первое место (45,52 % голосов), но выборы были признаны несостоявшимися из-за явки менее четверти избирателей (22,49 %).

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Избирался депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:
 2002 — опередил Л. Романкова; был выдвинут от блока «Наука, промышленность, образование». Сокоординатор (заместитель координатора) фракции «КПРФ — НПСР». Член комиссии по науке и высшей школе, комитета по законодательству. Сложил полномочия в связи с избранием депутатом Государственной думы РФ.

Депутат Государственной Думы РФ 
Избран депутатом Государственной Думы РФ:
 2003 — по списку блока «Родина» (по округу занял 3-е место — 9,97 % голосов).

Заместитель председателя Комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, член Комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ.

Член Фракции Народно-Патриотический Союз «Родина» (Партия Национального Возрождения «Народная Воля» — Социалистическая единая партия России — «Патриоты России»).

Член межфракционных депутатских объединений «Авиация и космонавтика России» и «Наука и высокие технологии».

17 августа 2004 года направил депутатский запрос в Генеральную прокуратуру, МВД и ФСБ, в котором обвинил Объединённую финансовую группу (дочернюю компанию UFG) в незаконной перепродаже акций ОАО «Газпром» иностранным компаниям. На следующий день информация о запросе попала в СМИ, и акции «Газпрома» в РТС рухнули на 13 %, а индекс РТС понизился на 2,6 %. 15 октября в ответе на запрос Генеральная прокуратура сообщила, что никаких нарушений закона в операциях UFG с акциями «Газпрома» не обнаружено.

В январе 2005 года в числе 20 депутатов подписал антисемитское обращение в Генеральную прокуратуру РФ, почти дословно совпадавшее с «Письмом 500».

Партийная деятельность 
Входил в партию «Родина», возглавлял Санкт-Петербургское отделение. После объединения в октябре 2006 года 3-х партий (включая «Родину») в партию «Справедливая Россия» вместе с большей частью отделения перешёл в партию «Патриоты России».

В настоящее время — член Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ.

Расследование по Беслану 
Член Парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств совершения террористического акта в городе Беслане Республики Северная Осетия — Алания 1—3 сентября 2004 года.

Не согласившись с выводами комиссии, Савельев выступил с особым мнением. В мае — июне 2006 года он ознакомил со своими выводами других членов комиссии и некоторых экспертов; реакция была негативной, председатель комиссии Александр Торшин обвинил Савельева в «политических играх». В конце августа доклад был опубликован под названием «Беслан: правда заложников» на сайте «Правда Беслана» и представлен Савельевым на пресс-конференции 30 августа. Свой доклад Савельев прокомментировал так:

Я занимался чисто техническими аспектами проблемы, я не занимался никаким политиканством. Здесь нет ни слова о каких-то оценках действий кого-то. Я констатировал, что произошло.

В докладе утверждается, вопреки официальной версии и выводам комиссии, что первые взрывы были результатами выстрелов из гранатомёта извне школы; обстрел школы извне вёлся из гранатомётов и огнемётов, стрельба из танков велась боевыми снарядами; террористов было в два раза больше, чем утверждается следствием.

Документ имеет объём около 700 страниц и содержит около 300 фотографий. Он основывается на показаниях свидетелей в суде и личном общении со свидетелями, фото- и видеодокументах, материалах следствия и экспертиз, а также собственных выводах Савельева как эксперта по физике горения и взрыва.

Выборы 2007 года 
На выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 2007 года возглавлял список партии «Патриоты России», набравший 5,60 % голосов и не преодолевший 7%-й барьер. На выборах в Государственную думу 2007 года входил в список партии «Патриоты России», набравший 0,89 % и не преодолевший 7%-й барьер (возглавлял региональную группу № 16: Республика Северная Осетия — Алания, Ставропольский край).

Книги и статьи

Учебные пособия 
 Теоретические основы действия боеприпасов: учебное пособие. Ч. 1 / Ю. П. Савельев, Ю. В. Генкин. — : БГТУ «Военмех», 1997.
 Лекции по уравнениям динамики полёта и внешней баллистики: учебное пособие для вузов / Ю. П. Савельев. — : БГТУ «Военмех» [и др.], 2003—2005.
 Методы оценки эффективности действия боеприпасов на стадии проектирования: Учеб. пособие / А. Г. Белов, Е. Н. Никулин, Ю. П. Савельев, Н. Н. Фалолеев; Балт. гос. техн. ун-т. — : БГТУ «Военмех», 1996.

Статьи

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

 Почётные звания
 Почётный работник высшего образования

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Биография на сайте «„Родина“ и окрестности»

Ректоры БГТУ «Военмех»
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Члены партии «Патриоты России»
Члены партии «Родина» (Россия)
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Выпускники БГТУ «Военмех»
Члены КПРФ